Hasty pudding – piatto statunitense
 Hasty Pudding – cifrario a blocchi
 Hasty Pudding Theatricals – associazione studentesca statunitense